Buy-In steht für:

 Buy-In, siehe Liste von Pokerbegriffen#Buy-In
 Management-Buy-in (MBI), Übernahme eines Unternehmens durch ein externes Management